Louis Combes (1757-1818), architecte français.
 Louis Combes (1822-1881), homme politique républicain français du , préfet et élu en juillet 1871 au conseil municipal de Paris
 Louis Combes (1925-2006), occitaniste.